Kotscherigin ist der Familienname von

 Sergei Alexandrowitsch Kotscherigin (1893–1958), sowjetischer Flugzeugkonstrukteur

Kotscherigin bezeichnet außerdem die Flugzeuge

 Kotscherigin DI-6
 Kotscherigin OPB
 Kotscherigin TSch-3